Ковалёв Михаи́л Я́ковлевич (белор. Кавалёў Міхаíл Я́каўлевіч, род. 28 ноября 1959, посёлок Годылево, Быховский район, Могилёвская область, Беларусь) — белорусский физик, математик, профессор факультета прикладной математики и информатики БГУ, а также профессор кафедры биомедицинской информатики. Кандидат физико-математических наук (1986), доктор физико-математических наук (1999), профессор (2004), член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2017).

Биография 
Родился 28 ноября 1959 в пос. Годылёво Быховского района Могилёвской области. В 1977 году окончил Годылевскую СШ с золотой медалью. В 1982 году окончил факультет прикладной математики БГУ, получив диплом с отличием. В 1986 году окончил аспирантуру, а в 1996 году докторантуру Института технической кибернетики АН Беларуси (с 08.2002 Объединённый институт проблем информатики НАН Беларуси). С 2002 г. по 2009 г. работал профессором экономического факультета БГУ. С 2009 г. был зам. генерального директора по научной работе ОИПИ НАН Беларуси. В 1986 г. защитил кандидатскую диссертацию «Интервальные ε-приближённые алгоритмы решения дискретных экстремальных задач», в 1999 г. — докторскую диссертацию «Оптимальные расписания обслуживания требований партиями». В 2004 г. присвоено учёное звание профессора по специальности «Информатика, управление и вычислительная техника».

Научная деятельность 
Является признанным специалистом в области исследования операций, дискретной оптимизации и логистики. Им разработаны общие схемы построения эффективных ε-приближённых алгоритмов решения дискретных экстремальных задач, теория построения расписаний обслуживания требований партиями, методы решения задач логистики, общие подходы к установлению вычислительной сложности задач, комбинаторные алгоритмы определения линейной структуры молекул ДНК. Научно-технические разработки Ковалёва М. Я. внедрены на Казанском авиационном производственном объединении, НПО «Орбита» (г. Днепр), НИИ онкологии и медицинской радиологии (г. Минск).

Заместитель редактора международных журналов «OMEGA — The International Journal of Management Science», «Journal of Scheduling» и журнала «Информатика» (Минск), член редколлегии журналов  и «Computers and Operations Research», член рабочей группы Европейского общества исследования операций по управлению производством и построению расписаний. Под его руководством защищено 7 кандидатских диссертаций. Опубликовал более 100 статей в международных научных журналах, h-индекс цитирования согласно SCOPUS равен 26.

Библиография 
Опубликовал более 100 работ в научных журналах, одну монографию, один курс лекций и одну главу в монографии. Количество ссылок на его работы превышает 1200.
 Тр.: Теория расписаний. Групповые технологии. Мн.: ИТК НАН Беларуси, 1998, 290 с. (совм. с В. С. Танаевым, Я. М. Шафранским) ;
 Теория алгоритмов. Ч.2. Мн.: Изд. центр БГУ, 2003, 147 с. (совм. В. М. Котовым, В. В. Лепиным);
 Scheduling deteriorating jobs. In: Scheduling in computer and manufacturing systems (edited by A.Janiak). Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, 2006, p. 12-25.
 Лит .: Беларуская энцыклапедыя . У 18 т . Т . 18, кн . 1. Мн.: БелЭН, 2004. С. 396;
 Наука Беларуси в XX столетии. Мн.: Бел. Наука, 2001. С. 359—361;
 Объединённый институт проблем информатики: 40 лет. Мн.: Технология, 2005. С. 125—126
 Теория алгоритмов. Часть 2. Приближённые алгоритмы

Награды и премии 
 Лауреат премии НАН Беларуси (2001 г.),
 Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1990 г.),
 Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1998) за цикл исследований «Модели и методы теории расписаний»
 В 2002 г. была назначена стипендия Президента Республики Беларусь за выдающиеся научные результаты
 Победитель конкурса на соискание премии НАН Беларуси 2010 г. в номинации «самый цитируемый автор».
 Почётное звание заслуженного профессора (Distinguished Professor) одного из крупнейших университетов Тайваня — Feng Chia University.

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте SCOPUS
 Кафедра биомедицинской информатики 
 Персональная страницана сайте ФПМИ БГУ 
 Белорусский государственный университет. Ковалёв Михаил Яковлевич 
 Персональная страница  на сайте ОИПИ НАН Бедаруси
 ОИПИ НАН Беларуси. Контакты 
 Ковалёв Михаил Яковлевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Взаимоотношения участников логистического рынка Беларуси: Бондоловский А. М., Ковалёв М. Я. 

Учёные Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси
Доктора физико-математических наук